«Український Лікнеп» — любительський вебсайт присвячений питанням української мови, літератури, культури.

Про сайт 
Ресурс діє з 2005 року. Ідея створення сайту виникла, коли на одному з форумів Дніпропа майбутньому невідомому авторові доводилося відповідати на питання інших відвідувачів сайту, що стосувалися граматики, лексики, історії мови. З часом накопичений матеріал було систематизовано і розміщено у окремий вебпроект. Згодом з'явилися й інші рубрики.

Гаслом проекту є цитата з твору Івана Франка «Каменярі»: «Лупайте сю скалу!», що метонімічно влучно замінює троп метафоричного руйнування скелі австро-угорського цісаризму і соціальної несправедливості на руйнування "мовної скелі".

Проект є не комерційним, адмініструється аматорами на добровільних началах у вільний час. Головна мета проекту — популяризація грамотності, викоренення суржику. Одна із сторонніх задач — збільшити інтернет-згадуваність аналогічних україномовних ресурсів шляхом перехресних посилань.

На сторінках Лікнепу можна спробувати знайти відповіді на питання, пов'язані з граматикою, історією мови, літературою, або ж поставити своє питання чи дати свою відповідь. Сайт містить посилання на електронні підручники та довідники.

Також постійно поповнюється колекція посилань на електронні бібліотеки мережі та на сайти схожої тематики.

В розділі «Читальня» публікуються твори української літератури, що були знайдені в результаті тих чи інших подій, пов’язаних з діяльністю сайту. «Читальня» - це не систематизована бібліотека. Це так би мовити «Обране нашвидкуруч».
До публікації на Українському Лікнепі допускаються також твори літераторів-початківців, які теж розміщуюються на сторінці «Читальня».

Сучасність
З осені 2015 року сайт не працює, його засновника, Володимира Градиського, вбито на війні.

Див. також 
 liknep.com.ua — сайт проекту.

Примітки 

Українські сайти